Silberberg, niem. Srebrna Góra

Lokalizacje

Niemcy 
 góra w Schwarzwaldzie

Czechy 
Dawna nazwa wzniesienia:
 Stříbrný vrch

Polska 
Dawne nazwy miejscowości:
 Srebrna Góra
 Święciechów

Zobacz też 
 Großer Silberberg